Laurel real puede referirse a:
 El nombre común de la planta Laurus nobilis.
 El nombre común de la planta Prunus laurocerasus.